Lijia bezeichnet:

 Lijia (Anyue) (李家镇), Großgemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lijia (Heishan) (励家镇), Großgemeinde im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lijia (Jiande) (李家镇), Großgemeinde der Stadt Jiande in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Lijia (Shunqing) (李家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shunqing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lijia (Wujin) (礼嘉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wujin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Lijia (Yubei) (礼嘉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing
 Lijia (Chaotian) (李家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chaotian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lijia (Dazhu) (李家乡), Gemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lijia (Ledu) (李家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Lijia (Qingliu) (李家乡), Gemeinde im Kreis Qingliu in der chinesischen Provinz Fujian
 Lijia (Shahekou) (李家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shahekou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lijia (Hushan) (里佳村), Dorf in der Gemeinde Hushan in der chinesischen Provinz Fujian